Claix est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivants :
 Claix (Charente), commune française du département de la Charente en région Poitou-Charentes ;
 Claix (Isère), commune française  du département de l'Isère en région Rhône-Alpes.